Aspernig ist der Nachname von

 Angelika Prestros-Aspernig, österreichische Historikerin
 Walter Aspernig (* 1942), österreichischer Historiker